Четыре корабля Королевского флота были названы HMS Majestic (Величественный). Еще один был запланирован, но переименован до спуска на воду:

 HMS Majestic — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1785 году; razee в 56-пушечный фрегат в 1814 году; разобран в 1816 году после посадки на мель.
 HMS Majestic — 80-пушечный винтовой корабль 2 ранга; спущен на воду в 1853 году; разобран в 1868.
 HMS Majestic — планировался как линкор типа Colossus; был переименован за два дня до спуска на воду в 1882 году; был продан в 1910 году.
 HMS Majestic — эскадренный броненосец типа Majestic, спущен на воду в 1895 году; потоплен U-21 в 1915 году.
 HMS Majestic — авианосец типа Majestic; спущен на воду в 1945 году; работы были приостановлены в 1946 году; был окончен в 1955 году и передан в ВМС Австралии, как HMAS Melbourne; отправлен на слом в 1985 году.